В этой статье приведены результаты матчей сборной Англии по футболу с 1880 по 1889 год.

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

Ссылки 
 Все матчи сборной Англии на EnglandStats.com

1880